Kieselbach ist ein Ortsname:
 Kieselbach (Krayenberggemeinde), Ortsteil der Krayenberggemeinde im Wartburgkreis, Thüringen
 Kieselbach (Hartha), Ortsteil der Stadt Hartha im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Kieselbach ist ein Gewässername:
 Kieselbach (Dorndorfer Bach), rechter Quellbach des Dorndorfer Baches bei Dornburg-Dorndorf im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Kieselbach (Hahnenseybach), rechter Zufluss des Hahnenseybachs (zum Schwarzbach, zur Blies) bei Heltersberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Kieselbach (Kembach), linker Oberlauf des Kembachs (zum Main bei Wipfeld) bis nahe Schwanfeld, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Kieselbach (Lichte), linker Zufluss der Kleinen Lichte beim Ort Waschdorf der Gemeinde Lichte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Kieselbach (Gaulsbach), Oberlauf des Gaulsbachs im südlichen Soonwald, Rheinland-Pfalz
 Kieselbach (Saar), ehemaliger Zufluss der Saar bei Saarbrücken, Saarland
 Kieselbach (Seebach), linker Quellbach des Seebaches bei der Ortsgemeinde Hellenhahn-Schellenberg im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Kieselbach ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Kieselbach (1937–2006), deutscher Künstler
 Georg Kieselbach, deutscher Rechtsanwalt und Parlamentarier
 Manfred Kieselbach (1935–2018), Bildhauer
 Werner Kieselbach (alias Kai Lindman; 1949–2021), deutscher Lehrer, Papier- und Ersatzgeldexperte, Journalist und Verleger

Siehe auch:
 Kiesselbach
 Kisselbach